MVP pode se referir a:

 Jogador Mais Valioso: em esportes.
 Produto viável mínimo: em negócios.
 Montel Vontavious Porter: lutador americano.
 Most Valuable Professional: premiação da Microsoft.
 MPV (Reprodutor de mídia): MPV (Reprodutor de mídia)
 Model-view-presenter:  padrão de arquitetura de software.

Desambiguação